Fasoula steht für folgende Orte in der Republik Zypern:

 Fasoula (Bezirk Limassol), Gemeinde im Bezirk Limassol
 Fasoula (Bezirk Paphos), Dorf im Bezirk Paphos